Hermann von Baden ist der Name folgender Personen:

Hermann I. (Baden) (~1040–1074), Markgraf von Verona, Graf im Breisgau und Begründer der Linie der Markgrafen von Baden
Hermann II. (Baden) (~1074–1130), begründete den Titel „Markgraf von Baden“
Hermann III. (Baden) (1105–1160), Markgraf von Verona und Baden
Hermann IV. (Baden) (~1135–1190), Kreuzfahrer, Titular-Markgraf von Verona und Markgraf von Baden
Hermann V. (Baden) († 1243), regierender Markgraf von Verona und Baden 
Hermann VI. (Baden) (~1225–1250), regierender Markgraf von Verona und Baden und Herzog von Österreich und der Steiermark
Hermann VII. (Baden) (1266–1291), regierender Markgraf von Baden
Hermann VIII. (Baden)
Hermann IX. (Baden) († 1353), regierender Markgraf von Baden und Herr zu Eberstein
Hermann Fortunat (1595–1665), Markgraf von Baden zu Rodemachern
Hermann von Baden-Baden (1628–1691), Prinz von Baden, Feldherr in den Türkenkriegen